Scobey steht für:

 Scobey, Ort im US-Bundesstaat Montana
 Scobey (Mississippi),  Ort im US-Bundesstaat Mississippi

Scobey ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Scobey (1916–1963), US-amerikanischer Jazz-Trompeter 
 Fred Scobey (1924–2014), US-amerikanischer Filmtechniker